Stati Uniti d'America
Fox Lake – villaggio della Contea di Lake, Illinois
Fox Lake – census-designated place della Contea di Richland, Montana
Fox Lake – città della Contea di Dodge, Wisconsin